(« genévrier » en anglais) peut faire référence à :

Titres homonymes 
The Juniper Tree est le titre de plusieurs œuvres :
 The Juniper Tree , opéra de Philip Glass (1985)
 The Juniper Tree , film islandais de Nietzchka Keene (1986)

Voir aussi 
Juniper (homonymie)
 Juniper Time, traduit en français sous le titre Le Temps des genévriers, roman de science-fiction écrit par Kate Wilhelm (1979)